Рождественское — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Рождественское — название села Бирлик Темирского района Актюбинской области до 2010 года.

Россия 
 Рождественское — село в Благовещенском районе Башкортостана.
 Рождественское — село в Поворинском районе Воронежской области.
 Рождественское — село в Богородском районе Кировской области.
 Рождественское — село в Уржумском районе Кировской области.
 Рождественское — село в Яранском районе Кировской области.
 Рождественское — село в Шарьинском районе Костромской области.
 Рождественское — село в Казачинском районе Красноярского края.
 Рождественское — село в Медвенском районе Курской области.
 Рождественское — село в Щигровском районе Курской области.
 Рождественское — деревня в Семёновском районе Нижегородской области.
 Рождественское — село в Должанском районе Орловской области.
 Рождественское — село в Колпнянском районе Орловской области.
 Рождественское — село в Троснянском районе Орловской области.
 Рождественское — село в Пермском районе Пермского края.
 Рождественское — село в Александро-Невском районе Рязанской области.
 Рождественское — бывшее село в Невинномысском районе Ставропольского края, ныне микрорайон города Невинномысск.
 Рождественское — село в Рассказовском районе Тамбовской области.
 Рождественское — до 1931 г. название села Дзержинское Дзержинского района Красноярского края.
Рождественское — до 1923 г. название села Каширино в Кунгурском районе Пермского края.

Украина 
 Рождественское — село в Шосткинском районе Сумской области.
 Рождественское — село в Золотоношском районе Черкасской области.
 Рождественское (до 2016 г. — Жовтне́вое) — село в Коропском районе Черниговской области.
Рождественское — до 1935 г. название поселка Сивашское в Новотроицком районе Херсонской области.

См. также 
 1-е Рождественское
 Рождественское благочиние
 Рождественское восстание
 Рождественское вторжение
 Рождественское городище
 Рождественское наводнение
 Рождественское ограбление
 Рождественское перемирие
 Рождественское сельское поселение